Meth — п'ятнадцятий студійний альбом американського репера Z-Ro, виданий 20 вересня 2011 р. лейблом Rap-A-Lot Records. Це четверта платівка поспіль, назва котрої пов'язана з наркотиками. Виконавчі продюсери: Дж. Прінс, Z-Ro. Фотограф: Брендон Голлі. Зведення: Марк Муді. Звукорежисер: Майкл Зібі. Мастеринг: Джошуа Мур.

Список пісень

Семпли 
 «3 Way Relationship»
 «Me and My Girlfriend» у вик. Makaveli
 «Never Had Love»
 «Blind Man Can See It» у вик. Джеймса Брауна
 «Big Booty Bitchez» у вик. Rap-A-Lot

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Z-Ro
Англомовні музичні альбоми